Kropywnia – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie iwankowskim
 Kropywnia – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie szarogrodzkim
 Kropywnia – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie horoszowskim
 Kropywnia – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim
 Kropywnia – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteszowskim
 Kropywnia – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim